Ryds socken kan avse:
Ryds socken, Västergötland
Västra Ryds socken, Uppland
Västra Ryds socken, Östergötland
Östra Ryds socken, Uppland
Östra Ryds socken, Östergötland